Karol Langwald (1860–1939), polski działacz narodowy na Warmii, rolnik z Alt Wartemborka (Barczewka)
 Karol Langwald (1886–1945), syn poprzedniego, polski działacz narodowy na Warmii, ksiądz katolicki